Бенту — фамилия. Известные носители:
 Бенту, Бенту
 Бенту, Мануэл
 Бенту, Паулу
 Бенту, Руй (род. 1972) — португальский футболист и тренер.

Топонимы 
 Сенадор-Жозе-Бенту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.